Pulau Banyak (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië 
Pulau Banyak (plaats), een plaats in Indonesië